9-й микрорайон может означать:
 9-й микрорайон — микрорайон жилого района Горки в Казани.
 9-й микрорайон — микрорайон Липецка.